Mockelius ist der Name folgender Personen:

 Johannes Mockel (1567–1631), Jurist, Wirt und Koch des Gasthauses „Zum goldenen Schaf“, Lehrer und Ratsverwandter in Tübingen
 August Friedrich Mockel (1628–1694), von 1686 bis 1694 einer der drei Bürgermeister von Heilbronn
 Friedrich Richard Mockhel (1594–1643), Jurist und Diplomat